hrabstwo Lowndes (ang. Lowndes County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Lowndes (ang. Lowndes County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Lowndes (ang. Lowndes County) w USA, w stanie Missisipi